„Dague” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Dague” – kanonierka typu Arc z lat 60. XIX wieku, do 1867 roku nosiła nazwę „Canonnière nr 20”
 „Dague” – kanonierka torpedowa typu Bombe z lat 80. XIX wieku
 „Dague” – niszczyciel typu Bouclier z okresu I wojny światowej
 „Dague” – niezbudowana korweta typu La Malouine z okresu II wojny światowej
 „Dague” – ścigacz okrętów podwodnych typu PC-461 z okresu II wojny światowej, ex-amerykański USS PC-1561
 „Dague” – okręt desantowy czołgów typu L9051 z lat 80. XX wieku, ex-L9052, sprzedany w 2012 roku Dżibuti

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów